Ženská čtyřhra Korea Open 2018 probíhala ve druhé polovině září 2018. Do deblové soutěže tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Kiki Bertensová a Johanna Larssonová, jehož členky nestartovaly společně. Bertens se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Larssonové se stala Mona Barthelová, s níž skončila v semifinále na raketách sester Sieových.

Vítězem se stala korejská dvojice startující na divokou kartu Choi Ji-hee a Han Na-lae, která ve finále zdolala tchajwanský sourozenecký pár Šu-jing a Su-wej Sieových po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérové tituly na okruhu WTA Tour. Bodový zisk je po turnaji posunul na nová kariérní maxima, když Choiové 24. září 2018 v deblovém žebříčku patřilo 124. místo (na turnaji hrála jako 313. žena klasifikace) a Hanové 126. příčka (na turnaji hrála jako 205. žena klasifikace). Vítězky se staly druhým jihokorejským párem, jenž vyhrál turnaj WTA, a navázaly tak na triumf Cho Yoon-jeong s Jeon Mi-ra z Korea Open 2004.

Nasazení párů 
  Irina-Camelia Beguová /  Ioana Raluca Olaruová (čtvrtfinále)
  Dalila Jakupovićová /  Darija Juraková (čtvrtfinále)
  Ellen Perezová /  Arina Rodionovová (semifinále)
  Mona Barthelová /  Johanna Larssonová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Korea Open
Sport v Jižní Koreji v roce 2018
WTA Tour 2018